Le mot aveugle fait référence à la cécité, c'est-à-dire à la perte partielle ou totale de l'acuité visuelle et du champ visuel d'un animal ou d'un humain.

La personne aveugle peut aussi être appelée non-voyante (usage courant). La personne qui a un handicap visuel ou une déficience visuelle modérée ou grave, mais qui n'est pas aveugle correspond à une personne malvoyante ou encore amblyope (usage courant).

Animaux 
 Chien guide d'aveugle
 Moiré aveuglé, papillon
 Requin aveugle des roches
 Requin aveugle gris-bleu

Personnages historiques 
 Aveugle de Bethsaïde, décrit dans le Nouveau Testament
 Les Aveugles regroupent les différentes paraboles sur les aveugles miraculés dans les évangiles de saint-Matthieu et saint-Luc, , , ; en étant liés à Parabole (évangile).

 Bogdan III l'Aveugle, prince de Moldavie de 1504 à 1517.
 Didymus l'Aveugle (?309-?394), théologien
 Isaac l'Aveugle  (1160 - 1235) kabbaliste juif
 Louis III l'Aveugle (88? - 928), roi de Provence

Méthodes en science 
 Étude randomisée en double aveugle, en recherche médicale
 Méthode de séparation aveugle de source pour les statistiques ou le Traitement du signal
 Signature aveugle, en cryptographie

Œuvres de fiction 
La Parabole des aveugles est un tableau de Pieter Brueghel l'Ancien de 1568.
 Les Aveugles est un poème de Charles Baudelaire.

 Romans
 La Chouette aveugle (1936), roman iranien de Sadegh Hedayat
 Le Monde aveugle (1961), roman de science-fiction, de Daniel F. Galouye

 Le Garçon et l'Aveugle (farce médiévale)
 La Bête aveugle, film japonais de 1969

 Personnages de fiction 
 Io l'Aveugle aux multiples yeux, personnage de Terry Pratchett, dans le Disque-monde
 Daredevil, un superhéros de Marvel Comics.
 Toph, personnage de Avatar, le dernier maître de l'air, jeune fille aveugle maître de la terre.

 Aveugle, mais pas trop, un téléfilm français

Notes et références

Articles connexes
 Partie à l'aveugle, variante du jeu d'échecs
 Passe aveugle (vocabulaire sportif)
 
 Couloir aveugle, un passage sans fenêtre
 Point aveugle, partie de l'œil (dans la rétine)
  (terme anglais signifiant « aveugle »)
 Blindness (terme anglais signifiant « cécité »)